Plaats in Indonesië
 Petak (Gianyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali
 Petak (Bagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Petak (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Petak (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java